Чемпионат Латвии по кёрлингу среди женщин () — ежегодное соревнование латышских женских команд по кёрлингу. Проводится с 2002 года. Организатором является Ассоциация кёрлинга Латвии ().

Победитель чемпионата получает право до следующего чемпионата представлять Латвию на международной арене как женская сборная Латвии.

Команды-чемпионы 
Составы команд указаны в порядке: четвёртый, третий, второй, первый, запасной, тренер; cкипы выделены полужирным шрифтом.

(если неясно, какой из игроков является скипом, то как скип помечается игрок на четвёртой позиции)

Медальный зачёт по скипам 
(по состоянию на июнь 2021; в том числе учтены медали и когда игрок НЕ был скипом; постепенно будут заполняться данные о 2-х и 3-х местах, если будут найдены)

Примечания

Ссылки 
 Чемпионаты Латвии по кёрлингу среди женщин | Ассоциация кёрлинга Латвии

См. также 
 Чемпионат Латвии по кёрлингу среди мужчин
 Чемпионат Латвии по кёрлингу среди смешанных команд
 Чемпионат Латвии по кёрлингу среди смешанных пар
 Чемпионат Латвии по кёрлингу среди юниоров
 Чемпионат Латвии по кёрлингу на колясках

Соревнования по кёрлингу в Латвии
 
Кёрлинг
Латвия
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2002 года